It’s Now or Never steht für:

 It’s Now or Never (Lied), Song von Elvis Presley (1960)
 It’s Now or Never (Album), Album der ukrainischen Band Make Me Famous (2012)

Siehe auch:
 Now or Never